Jatwjahy (ukrainisch ; russische Entsprechung ) ist ein Ortsname in der Ukraine:

 Jatwjahy (Jaworiw), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Jaworiw
 Jatwjahy (Stryj), Dorf in der Oblast Lwiw, Rajon Stryj